Sawani steht für:

 Sawani (Musik), Musikgenre aus Indien
 Sawani (Attantané), Weiler in der Gemeinde Attantané in Niger
 Sawani (Naitasiri), Dorf in der Provinz Naitasiri in Fidschi
 Sawani (Sinder), Dorf in der Gemeinde Sinder in Niger